Жан-Пьер Рю́тше (; ) — швейцарский кёрлингист и тренер по кёрлингу. 

Как тренер мужской сборной Италии участник  (команда Италии заняла седьмое место).

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Team FREIBERGER Mario 2012/2013 - Curling Champions Tour

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Тренеры по кёрлингу Швейцарии